Garbatka-Letnisko (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Kozienicki
 Garbatka-Letnisko (plaats), een dorp in bovenstaande gemeente